Миноносцы типа V-25 — тип эскадренных миноносцев (по официальной классификации — больших миноносцев), состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Корабли строились по программе 1913 года и являлись первыми чисто нефтяными кораблями немецкого флота. Всего было построено 6 миноносцев этого типа.

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 24 800 л. с., состоящая из 2 турбин и 3 военно-морских нефтяных котлов. Максимальные запасы топлива на эсминцах типа составляли 225—232 тонн нефти.

Вооружение 
Вместо двух короткоствольных (30-калиберных) 88-миллиметровок у предыдущих серий они получили три орудия такого же калибра, с длиной ствола в 45 калибров, что позволило заметно повысить начальную скорость снаряда. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 6 500-мм торпедных аппаратов, минное вооружение — из 24 мин заграждения.

Список миноносцев типа

Примечания

Литература 
 

Большие миноносцы Германии
Эскадренные миноносцы по типам
Миноносцы Первой мировой войны